Benavente (Portugal), een gemeente in het Portugese district Santarém
Benavente (freguesia), een plaats (freguesia) in deze gemeente
Benavente (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Zamora

Personen
Cristian Benavente, een Peruviaans-Spaans voetballer
Fred Benavente, een Nederlandse acteur en tekstschrijver
 Torbio "Motolinía" Benavente, een Spaans missionaris